Ju kan syfta på:

 Ju, Rizhao – ett härad i Shandong-provinsen i norra Kina
 Ju (stat) – en vasallstat till Zhoudynastin
 Artistnamn för Judit Puigdomènech
 Förkortning för Justitiedepartementet

Geografi

Frankrike 

 Jû-Belloc, kommun, Département du Gers,

Indonesien 

 Pulau Ju (ö i Indonesien), Papua Barat,

Kina 

 Ju (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
WP:Projekt Kina